John Patterson kan syfta på:

John J. Patterson, amerikansk politiker, senator 1873–1879
John Malcolm Patterson, amerikansk politiker, guvernör i Alabama 1959–1963